NGB steht für:
 National Guard Bureau
 Ningbo Lishe International Airport (IATA-Code), Flughafen von Ningbo, Provinz Zhèjiāng, China
Neues Gymnasium Bochum, Gymnasium in Bochum, Nordrhein-Westfalen, Deutschland

ngb steht für:
 Nord-Ngbandi (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Adamaua-Ubangi-Sprachen in Afrika

Abkürzung